Prückler Klára Eleonóra Julianna (1833– 1907), tésztagyárosnő. Férje, Topits József (1824–1876), a Topits József fia Első magyar gőztésztagyár tulajdonosa. Második férje, Glatz Nándor  (1833–1909), a Topits József fia tésztagyár cégvezetője.
Prückler Klára (1844–1918) Magyarország első bélyegkereskedés-alapítója. Az előbbi unokatestvére.